Andries Hoogerwerf ist der Name folgender Personen:

* Andries Hoogerwerf (Naturforscher) (1906–1977), niederländischer Leichtathlet, Naturforscher und Naturschützer
 Andries Hoogerwerf (Politikwissenschaftler) (* 1931), niederländischer Politikwissenschaftler